Эскадренные миноносцы типа «Изяслав» — тип эскадренных миноносцев, строившихся по программе «усиленного» судостроения на 1913—1917 годы (так называемая «большая» судостроительная программа), и принадлежащие второй серии эскадренных миноносцев типа «Новик».

История 
Эскадренные миноносцы типа «Изяслав» были заказаны по программе «усиленного» судостроения на 1913—1917 годы в числе 36 эсминцев 35 узловой скорости для Балтийского флота.

Корабли данного типа были наиболее мощными по вооружению и крупными среди эсминцев русского флота того времени, фактически являлись лидерами, хотя официально такого класса кораблей в дореволюционной России ещё не существовало.

В отличие от остальных турбинных эсминцев типа «Новик» эсминцы типа «Изяслав» имели вертикальные образования бортов корпуса, удлиненный полубак и противокреновые цистерны Фрама. Проект постройки был разработан французской фирмой «А. Норманд» на основе конкурсных предложений по эсминцу 35 узловой скорости фирмы «Ланге и сын» (где было стандартное водоизмещение 1 325 тонн, турбины системы «Кертис-Вулкан» — 30 000 л.с., котлы системы «Вулкан»). Французы, с целью выполнения условий тактико-технического задания, увеличили водоизмещение на 25 тонн и длину на 2,3 метра. Так же были установлены более новые и экономичные турбины системы «Браун-Бовери-Парсонс» и котлы повышенной паропроизводительности системы «Норманд». В целях повышения живучести все вспомогательные механизмы были продублированы.

10 января 1913 года Морское ведомство заключило контракт с акционерным обществом «Беккер и Ко» на постройку 5 эсминцев с разрешением заказать для 2 из них паровые турбины и вспомогательные механизмы за границей.

Эсминец «Прямислав» был заложен раньше других кораблей данного типа, ещё до окончательного утвержденных чертежей и спецификаций, в которых некоторые размеры были увеличены с целью создать им больший запас водоизмещения, в результате чего его ТТХ несколько отличаются.

Все корабли серии были построены Акционерным обществом либавских железоделательных и сталелитейных заводов в Ревеле.

13 февраля 1915 года Морской Генеральный штаб, оценивая эсминцы типа «Изяслав» как наиболее удачные среди строившихся на Балтике кораблей данного класса, обратился к Морскому ведомству с просьбой заказать акционерному обществе «Беккер и Ко» ещё 3 подобных корабля. Однако завод не справлялся с уже имеющимся заказом и заключение контракта перенесли на более поздний срок.

Из-за позднего вступления в строй, эсминцы типа «Изяслав» участия в боевых действиях Первой мировой войны практически не принимали, лишь несли дозорную и конвойную службу.

Тактико-технические характеристики

Вооружение 
Изначально, по проекту, на эсминцах типа «Изяслав» должно было быть всего два орудия главного калибра. Но по опыту боевых действий Первой мировой, было принято решение о дополнительной установке 3-го 102-мм орудия. Этого смогли добиться в результате сокращения числа торпедных аппаратов (ТА).

7 июня 1916 года Главное Управление кораблестроения распорядилось разместить на полубаке 4-ое орудие главного калибра и снабдить корабли приборами центральной наводки (3-метровый дальномер, визиры и счётно-решающие приборы). Но уже в ходе достройки эсминцы были довооружены пятым орудием.

Представители

Примечания

Литература 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Новик»